Traição é um filme brasileiro de 1998, do gênero drama, dirigido por Arthur Fontes, José Henrique Fonseca e Cláudio Torres, com roteiro baseado nas crônicas de Nélson Rodrigues.

Sinopse
Três histórias baseadas em crônicas do dramaturgo Nelson Rodrigues, que se passam em épocas diferentes, no Rio de Janeiro. São três visões do adultério, explorando o estilo tragicômico de Rodrigues.

O Primeiro Pecado acontece nos anos 50. Um rapaz tímido conhece uma mulher casada e tem o primeiro caso amoroso de sua vida.
Diabólica mostra o Rio dos anos 70 como cenário para um triângulo amoroso. Dagmar e Geraldo estão de casamento marcado, mas a doce Alice, irmã da noiva, decide seduzir o futuro cunhado.
Cachorro apresenta outro triângulo, mas desta vez nos anos 90 e a partir de um clássico flagrante: o marido pega a mulher com seu melhor amigo em um motel de quinta categoria.

Elenco
Alexandre Borges .... marido
Pedro Cardoso .... Mário
Francisco Cuoco .... Argemiro Santos
Daniel Dantas .... Geraldo
Ludmila Dayer .... Alice
Jorge Dória .... Reinaldo
José Henrique Fonseca .... amante
Dandara Guerra .... Bianca
Fernanda Montenegro .... mulher no bar
Drica Moraes .... esposa
Tonico Pereira .... Jordão
Fernanda Torres .... Irene

Filmes do Brasil de 1998
Filmes dirigidos por José Henrique Fonseca
Filmes baseados em obras de Nelson Rodrigues
Filmes de drama do Brasil
Filmes em língua portuguesa
Filmes sobre traições amorosas